Первый дивизион Профессиональной лиги 2009/2010 — очередной сезон третьего по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 23 августа 2009 года и закончился 13 июня 2010 года.

Группа A

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа B

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  

2009/2010
Италия
Футбол в Италии в 2009 году
Футбол в Италии в 2010 году